Deux classes de la Marine française ont porté le nom de classe Diane :
 la , classe de deux sous-marins construits dans les années 1910 ;
 la , classe de neuf sous-marins construits dans les années 1930.

Voir aussi